Davant ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Davant (* 1935), baskisch-französischer Autor, Poet und Akademiker
 Sophie Davant (* 1961), französische Journalistin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin